

Sigle 
 SLAC Large Detector – Esperimento dell'ambito delle ricerche di Fisica Subnucleare svolte presso lo Stanford Linear Accelerator Center.
 Sojusz Lewicy Demokratycznej – Alleanza della Sinistra Democratica, partito politico polacco
 Stato limite di danno
 Styled Layer Descriptor
 Stiavelli Luzzatti Ducrot – caccia italiano costruito nel 1918 dalla Ducrot

Codici 
 SLD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sliač (Slovacchia)
 sld – codice ISO 639-3 della lingua sissala